Антон Володимирович Янчук ( , м. Київ) — перший голова Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

Освіта 
 Вищу освіту здобув у 2007 році у Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство», «магістр права»;
 З жовтня 2007 року по вересень 2010 року — аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидат юридичних наук.

Трудова діяльність 
 Січень 2005 — червень 2008: юрист Адвокатського об'єднання "Адвокатська фірма «Грамацький і партнери»;
 Липень 2008 — липень 2013: юрист; старший юрист ТОВ "Адвокатська компанія «МЛГруп»;
 Серпень 2013 — травень 2014: юрист юридичного департаменту Адвокатського об'єднання «Арцінгер»;
 Травень 2014 — червень 2014: помічник Міністра юстиції України;
 З червня 2014 — заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції;
 28 листопада 2016 року Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду голови Нацагентства з розшуку та менеджменту активів обрала заступника міністра юстиції Антона Янчука головою Нацагентства;
 7 грудня 2016 — призначений головою Нацагентства Кабміном і звільнений з посади заступника міністра юстиції.

Родина 
Юрист у третьому поколінні — батько Володимир Янчук та дід Василь Янчук раніше посідали чільне місце у аграрному праві та відповідній законотворчій діяльності. 

Має двох братів: Андрія та Богдана.

Одружений, разом з дружною виховує доньку.

Інтерв'ю та виступи у ЗМІ 

 "Голова АРМА Антон Янчук: Бізнес має усвідомити, що немає жодного сенсу в напруженій боротьбі з нами. Бо АРМА – це не центр рішень" (29 січня 2019);
 "Глава Нацагентства з розшуку активів: Було б простіше, якби за мною була політична підтримка" (11 жовтня 2017);
 "Сховати гроші не вдасться" (21 березня 2017).

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Міністерства юстиції України 
Офіційний сайт Нацагентства з питань розшуку та менеджменту активів 

Уродженці Києва
Випускники юридичного факультету Київського університету
Українські правники
Заступники міністрів України